Ко-э-Соза́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Альзон. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11084.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 774 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 523 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 363 были экономически активными, 160 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 363 активных работали 342 человека (177 мужчин и 165 женщин), безработных было 21 (9 мужчин и 12 женщин). Среди 160 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 77 — пенсионерами, 37 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки